En les novel·les d'Anne Rice, Enkil i Akasha de Kemet, Aquells Qui Han de ser Guardats són els pares de tots els Vampirs i també reben el nom de "El Rei i la Reina dels Vampirs".

Personatges d'obres literàries